

Onomastica
 Yussuf – variante del nome proprio di persona Giuseppe

Persone
 Adi Yussuf – calciatore tanzaniano
 Ayila Yussuf – ex calciatore nigeriano
 Maarouf Yussuf – calciatore nigeriano